brakujące ogniwo – termin z dziedziny nauki o ewolucji organizmów
 Brakujące ogniwo (oryg. Missing Link) – amerykański film fabularny z 1988 roku